Префектура  може да се односи на: 
Префектуре Римског царства
Префектуре Грчке
Префектуре Јапана
Префектуре Француске